
Termin -{IBA}- ima više značenja.

 Indol-3-buterna kiselina, biljni hormon
 Izobutanol
 Erol Iba, indonezijski fudbaler